

Patronyme 

 Bob Flanagan (1952-1996), écrivain américain
 Barry Flanagan (1941-2009), sculpteur britannique
 Bud Flanagan (1896-1968), acteur britannique
 
 Edward J. Flanagan (1886-1948), prêtre catholique américain, fondateur de Boys Town.
 Fionnula Flanagan (née en 1941), actrice irlandaise
 Harley Flanagan (né en 1968), musicien américain
 Jeanne Flanagan (née en 1957), rameuse d'aviron américaine
 
 Jon Flanagan (né en 1993), footballeur anglais
 Mike Flanagan (1978-), réalisateur américain ;
 Mike Flanagan (1951-2001), lanceur américain de baseball ;
 Owen Flanagan (né en 1949), philosophe et professeur américain ;
 Patrick Flanagan (? - ?), athlète américain ;
Peggy Flanagan (née en 1979), femme politique américaine ;
 Ralph Flanagan (1914-1995), chef d’orchestre, pianiste, compositeur et arrangeur américain 
 Richard Flanagan, auteur, historien et réalisateur australien
 Richard Flanagan (né en 1961), écrivain australien
 Seán Flanagan (1922-1993), sportif irlandais
 Shalane Flanagan (née en 1981), athlète américaine
 Shane Flanagan (né en 1965), joueur australien de rugby à XIII

Personnage de fiction 
 Flanagan, détective de fiction.

Toponyme 

 Flanagan, village du comté de Livingston dans l'Illinois (États-Unis).
Patronyme irlandais